Фрови́ль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Байон.

География 						
Фровиль	 расположен в 28 км к юго-востоку от Нанси. Соседние коммуны: Эньевиль на севере, Энво на северо-востоке, Клайер на востоке, Борвиль на юго-востоке, Виллакур на юге, Вирекур и Байон на западе.

История 
 Церковь Frodonis Villa была построена в 1080 году монахами Клюни.

Происхождение названия 
В 1090 году латинизированное название деревни было Frodonis villa, т.е. «ферма Фродо» от германского имени Фродо. Часто встречающийся суффикс -виль означает деревня либо сельская ферма.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 121 человек.

Достопримечательности 

 Церковь Нотр-Дам 1080 года, бывшая церковь бенедиктинцев. Сохранились колокольня XII века, придел и ворота XV века, неф и основа XI века, деревянный алтарь XVIII века. Здесь находятся средневековые захоронения. В 1922 году часть аркады готического входа была перевезена в США, где ныне встроена во вход музея в Нью-Йорке.

См.также 
 Фрувиль — коммуна с похожим названием в бывшем департаменте Сена и Уаза.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель